Казнь Людовика XVI на гильотине — одно из центральных событий Французской революции, которое состоялось 21 января 1793 года в 10:22 на площади Революции (бывшей площади Людовика XV, переименованной в 1795 году в площадь Согласия) в Париже. Казнь была произведена Шарлем Анри Сансоном, тогдашним верховным палачом Первой Французской республики, который ранее был королевским палачом при Людовике.

Смерть Людовика, которую часто рассматривают как поворотный момент как во французской, так и в европейской истории, вызвала различную реакцию во всём мире. Для некоторых его смерть от рук бывших подданных символизировала долгожданный конец непрерывного тысячелетнего периода абсолютной монархии во Франции и истинное начало демократии внутри страны, хотя Людовик не стал последним королём Франции. Другие (даже те, кто поддерживал основные политические реформы) осудили казнь как акт бессмысленного кровопролития и увидели в нём знак того, что Франция погрузилась в состояние жестокого аморального хаоса.

Смерть Людовика придала смелости революционерам во Франции, которые продолжали радикально менять политическую и социальную структуру страны в течение следующих нескольких лет. Через девять месяцев после смерти Людовика его жена Мария-Антуанетта, бывшая королева Франции, встретила свою смерть на гильотине на том же месте в Париже.

Предыстория 

После событий 10 августа 1792 года, когда члены Парижской коммуны и федераты штурмом захватили дворец Тюильри, Людовик XVI был заключён в Тампль вместе с остальными членами своей королевской семьи. 21 сентября 1792 года он лишился титула короля Франции после отмены монархии и был обвинён в государственной измене. После судебного разбирательства, в ходе многоступенчатого голосования, продолжавшегося с 15 января 1793 года по 20 января 1793 года, Национальный конвент почти единогласно признал короля виновным в государственной измене; хотя никто не проголосовал за «невиновен», несколько депутатов воздержались. В результате король был приговорён к смерти простым большинством голосов.

Мотивы казни 
Людовик XVI - король Франции, принадлежал к династии Бурбонов. Он считается последним монархом Франции Старого порядка. Во время его правления во Франции началась Великая Французская революция в 1789 году. Сначала он принял конституцию 1791 года, потом отказался от абсолютизма и стал конституционным монархом. Но затем он начал противодействовать революционерам, пытался совершить побег из страны. За это его и казнили. 21 сентября 1792 года он был низложен, представ перед судом Конвента, позже его казнили на гильотине.

Спланированный побег короля и его семьи из страны послужил поводом к обвинению Людовика в заговоре против свободы нации и против общей безопасности государства.

Накануне казни. Вечер 20 января 

Проголосовав за то, чтобы приговорить бывшего короля к смертной казни, Конвент направил в Тампль делегацию для оглашения приговора Людовику. Последний обратился с рядом просьб, в том числе попросил об отсрочке в три дня до исполнения приговора и о последнем свидании с членами его семьи. Делегаты отказались перенести дату казни.

Последний ужин осуждённого был подан ему около семи вечера. После первой встречи около 8 часов вечера со своим исповедником, ирландским неприсягнувшим священником , известным также как аббат де Фирмон, Людовик XVI встретился со своей семьёй. Мария-Антуанетта в сопровождении дочери Марии Терезы, дофина Людовика-Шарля и сестры свергнутого короля Елизаветы. Около 11 часов вечера королевская семья ушла, и Людовик XVI снова встретился со своим исповедником. Он лёг спать примерно в половине первого ночи.

День казни. 21 января

Последние часы Людовика XVI в Тампле 

Людовик XVI проснулся в 5 часов. Одевшись с помощью своего камердинера Жана-Батиста Клери, он пошёл на встречу с аббатом де Фирмоном, чтобы исповедаться. Он услышал свою последнюю мессу, которую служил Клери, и принял виатикум — последнее причастие. Реквизиты для мессы были предоставлены особым распоряжением властей. По совету де Фирмона Людовик не стал прощаться с семьёй.

В 7 часов он поделился своим последним желанием со священником. Он передал Клери королевскую печать, которую тот должен был вручить дофину, и обручальное кольцо для королевы. Коронационное кольцо он оставил у себя на пальце. Получив последнее благословение священника, он отправился на встречу с Антуаном Жозефом Сантером, командующим гвардией. Во втором дворе вместо обычной повозки его ждала зелёная карета мэра Парижа . Он сел в неё со священником, а напротив них сели двое ополченцев. Карета выехала из Тампля примерно в 9 часов.

Поездка из Тампля на площадь Революции 
Утром 21 января было холодно, около 3 °C. Столицу окутал густой туман.

Более часа карета, которой предшествовали барабанщики, пытающиеся заглушить любые слова поддержки короля, в сопровождении кавалерийского отряда с обнажёнными саблями ехала через Париж по маршруту, вдоль которого стояли 80 тыс. человек с оружием (солдаты Национальной гвардии и санкюлоты). В каждом стратегическом пункте находилось 5 пушек. Такие меры предосторожности были приняты, в том числе, и из-за убийства в ночь с 20 на 21 января Луи Мишеля Лепелетье Сен-Фаржо, депутата Конвента, проголосовавшего за смерть бывшего короля. Парижане в большом количестве собрались как по дороге, так и на месте казни.

В , по соседству с современной  барон де Бац, сторонник королевской семьи, финансировавший бегство в Варенн, планировал собрать 300 роялистов, которые должны были помочь королю бежать. Людовик должен был спрятаться в доме на улице Клери, принадлежащем графу Марсану. Барон бросился вперёд, крича: «Следуйте за мной, друзья мои, спасём короля!». Но его сообщников разоблачили, и лишь немногие смогли присоединиться к нему. Трое из них были убиты, но де Бацу удалось бежать.

Примерно в 10:15 карета прибыла на площадь Революции и проследовала к месту, где был возведён эшафот, окружённым людьми с ружьями и барабанами, а также толпой с пиками и штыками.

Казнь 

Сначала Людовик XVI отказался разрешить Сансону и его помощникам связать ему руки, но потом смягчился, когда Сансон предложил использовать вместо верёвки свой носовой платок. Подручные палача подстригли ему волосы, сняли ворот рубашки и вместе со священником последовали за ним на эшафот. Там Людовик заявил толпе о своей невиновности и выразил беспокойство за будущее Франции. Он попытался произнести пространную речь, но Сантер отдал приказ начать барабанную дробь, и из-за шума последние слова короля было трудно понять.

Палачи прикрепили его ремнями к скамье гильотины (), поместив его шею в зажим устройства (), чтобы удерживать её на месте, и лезвие быстро обезглавило его. Согласно отчёту одного свидетеля, лезвие не перерезало ему шею, а вместо этого прорезало ему затылок и челюсть. Согласно другому сообщению, потребовалось две попытки, чтобы отделить ему голову от шеи (из-за того, что король был толстым), и он кричал от боли, прежде чем со второй попытки его успешно обезглавили.

Помощник Сансона Грос вытащил отрубленную голову короля из корзины, в которую она упала, и показал её ликующей толпе. По некоторым сведениям, толпа бросилась к эшафоту с платками, чтобы окунуть их в кровь и взять себе на память. Раздавались крики «Да здравствует нация! Да здравствует республика! Да здравствует свобода!» (), артиллерийский салют, а некоторые начали танцевать фарандолу. Жак Ру, комиссар Парижской коммуны, составил протокол казни.

Свидетельство о смерти Людовика XVI 
Свидетельство о смерти Людовика XVI было составлено 18 марта 1793 года. Оригинал исчез, когда парижские архивы были уничтожены в 1871 году, но его скопировали архивисты:

Понедельник 18 марта 1793 года, второй год Французской Республики.

Свидетельство о смерти Луи КАПЕТА от 21 января, десять часов двадцать две минуты утра; профессия, последний король Франции, тридцать девять лет, уроженец Версаля, приход Нотр-Дам, проживающий в Париже, Тампль; женат на Марии-Антуанетте Австрийской, упомянутый Луи Капет казнён на площади Революции в соответствии с постановлениями Национального конвента пятнадцатого, шестнадцатого и девятнадцатого числа указанного января в присутствии 1° Жан-Антуан Лефевр, заместитель генерального прокурора парижского департамента, и Антуан Моморо, оба члены совета указанного департамента, а также уполномоченные в этой части общего совета того же департамента; 2° Франсуа-Пьер Сале и Франсуа-Жермен Изабо, уполномоченные, назначенные временным исполнительным советом, с целью присутствовать на указанной казни и составить отчёт, что они и сделали; и 3°  и Жак Ру, оба уполномоченные муниципалитета Парижа, назначенные им для оказания помощи в этой казни; прочитали протокол указанной казни в указанный день 21 января, подписанный Гроувилем, секретарём временного исполнительного совета, направленного сегодня в муниципалитет Парижа по запросу, который ранее был направлен в Министерство внутренних дел, указанный отчет передан в Архив гражданского состояния;

Пьер-Жак Легран, государственный служащий (подпись) Легран.

Свидетельства очевидцев

Генри Эссекс Эджворт 
Эджворт, ирландский духовник Луи, писал в своих мемуарах:

Сообщения в прессе 
В номере от 13 февраля Thermomètre du jour («Ежедневный термометр»), умеренной республиканской газеты, описывалось, как король кричал: «Я пропал!» со ссылкой на палача Шарля-Анри Сансона.

Шарль-Анри Сансон 

Шарль-Анри Сансон ответил на эту историю, предложив свою версию событий в письме от 20 февраля 1793 года. В нём Сансон пишет:

В своем письме, опубликованном в Thermomètre в четверг, 21 февраля 1793 года, Сансон подчёркивает, что король «перенёс всё это с хладнокровием и твёрдостью, которые всех нас удивили. Я по-прежнему убеждён, что эту твёрдость он черпал из принципов религии, которыми он проникся и в которых был убеждён, как никто другой».

Анри Сансон 
В своих  (небольших фельетонах) Александр Дюма ссылается на встречу примерно в 1830 году с Анри Сансоном, старшим сыном Шарля-Анри Сансона, который также присутствовал при казни.

Анри Сансон был назначен палачом Парижа с апреля 1793 года, а позже казнил Марию-Антуанетту.

Лебуше 
В разговоре с Виктором Гюго в 1840 году человек по имени Лебуше, прибывший в Париж из Буржа в декабре 1792 года и присутствовавший при казни Людовика XVI, вспоминал:

Жак де Моле 
Популярная, но апокрифическая легенда гласит, что как только нож гильотины упал, неизвестный масон вскочил на эшафот, погрузил руку в кровь, брызнул её каплями на корону и крикнул: «Jacques de Molay, tu es vengé!» (обычно переводится как «Жак де Моле, ты отомщён!»). Де Моле (умер в 1314 году), последний великий магистр тамплиеров, как сообщается, проклял предка Людовика Филиппа Прекрасного после того, как тот приговорил его к сожжению на костре на основании ложных признаний. История получила широкое распространение, и эта фраза используется до сих пор, чтобы указать на победу разума и логики над «религиозными суевериями».

Последствия

Похороны на кладбище Мадлен 

Тело Людовика XVI было немедленно перевезено в старую церковь Мадлен (снесённую в 1799 году), поскольку действующее законодательство запрещало захоронение его останков рядом с останками его отца, дофина Людовика Фердинанда, в Сансе. Два священника, присягнувшие Революции, провели в церкви короткую поминальную службу. Один из них, Дамуро, писал:

21 января 1815 года останки Людовика XVI и его жены были перезахоронены в базилике аббатства Сен-Дени, где в 1816 году его брат, король Людовик XVIII, установил надгробный памятник работы .

В наши дни 
Место, где были похоронены Людовик XVI, а позже (16 октября 1793 года) Мария-Антуанетта, на кладбище Святой Марии Магдалины, сегодня расположено в «Сквере Людовика XVI», в котором находится классическая Часовня покаяния, построенная в 1826 году во время правления младшего брата Людовика Карла X. Алтарь возвышается над тем местом, где изначально были захоронены останки королевской четы. Часовня чудом избежала разрушения по политико-идеологическим причинам во время яростно антиклерикального периода в начале 20 века.

Каждый год 21 января в память о смерти короля Людовика XVI проводятся католические мессы.

Ежегодно проводятся также «Клуб » — республиканские банкеты, посвященные казни Людовика XVI в форме дегустации головы теленка. Уже начиная с 1794 года республиканские банкеты отмечали конец божественного права монархии, при этом использовалась свиная голова, что намекало на «короля свиней» — образ, в котором Людовик XVI часто появлялся в революционных карикатурах. После 1847 года, вдохновлённые английским обычаем, республиканцы заменили блюдо из свинины на голову телёнка. Запрещение такого банкета стал спусковым крючком для революции 1848 года во Франции.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Людовик XVI
Великая французская революция
Смертная казнь во Франции
1793 год во Франции
История Парижа